Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jarak (Plosoklaten), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Jarak (Siman), een plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Jarak (Wonosalam), een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java